

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vank“ beginnt.

Vank 



Vanke 
 Vankeirsbilck, Erik (1935–2017), belgischer Politiker

Vanko 
 Vaňková, Kateřina (* 1989), tschechische Tennisspielerin
 Vankova, Katrin (* 1994), bulgarisch-spanische Schauspielerin
 Vaňková, Lenka (* 1956), tschechische Germanistin
 Vankovska, Biljana (* 1959), mazedonische Politologin

Vanky 
 Vánky, Kálmán (1930–2021), schwedischer Mykologe